Mark Webster (1953), angol újságíró
Mark Webster (1983), walesi dartsjátékos
Mark Webster (1990), ausztrál műkorcsolyázó